coś odbywającego się "na żywo"
 Na żywo – czasopismo
 Na żywo – program telewizyjny prowadzony przez Piotra Kraśkę
 Na żywo – film
 Na żywo – album Katarzyny Groniec